A 2001-es UEFA-kupa-döntő 2001. május 16-án került megrendezésre a dortmundi Westfalenstadionban az angol Liverpool és a spanyol Alavés csapatai között.

A mérkőzést hosszabbítás után a Liverpool nyerte 5–4-re, aranygóllal.

A döntő részletei

Lásd még 
 2000–2001-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

2001
Uefakupadöntő